Baching heißen folgende geographischen Objekte:

 Baching (Gemeinde Mehrnbach), Ortschaft der Gemeinde Mehrnbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Baching (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Marienkirchen am Hausruck, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Baching (Gemeinde Weißkirchen), Ort bei Weißkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Baching, Weiteres:
 Baching (Film), deutscher Spielfilm von Matthias Kiefersauer aus dem Jahr 2008